Ochetosoma är ett släkte av plattmaskar. Ochetosoma ingår i familjen Ochetosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Ochetosoma